Шартово — деревня в Круппской волости Печорского района Псковской области.

Расположена на восточном берегу острова Колпина в северо-западной части Псковского озера (недалеко от границы (по воде) с Эстонией). На острове находятся другие две деревни: к западу — Медли, к юго-западу — Колпино.

Население 
Численность населения деревни составляет 52 жителя по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 

Населённые пункты Печорского района